Martin Lamm kan syfta på:

Martin Lamm (litteraturvetare) (1880–1950),  en svensk litteraturvetare
Martin Lamm (konstnär) (1929–1983), en politisk karikatyrist och illustratör